Marschner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Eduard Marschner (1819–1853), deutscher Komponist
 Amalie Marschner (1794–1883), deutsche Frauenrechtlerin
 Bernd-Jürgen Marschner, deutscher Ruderer
 Else Marschner, verwandt mit Heinrich Marschner, Ehefrau von Roelof de Jong Posthumus
 Erhard Marschner (1909–1992), deutsch-böhmischer Heimatkundler und Ingenieur
 Franz Ludwig Marschner (1855–1932), österreichischer Musiker und Musiktheoretiker
 Heinrich Marschner (1795–1861), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Horst Marschner (1929–1996), deutscher Agrikulturchemiker
 Jan-Frederik Marschner (* 1994), deutscher Tchoukballspieler
 Kurt Marschner (1913–1984), deutscher Opernsänger (Tenor) und Schauspieler
 Paul Marschner (Sportpädagoge) (????–1982), deutscher Sportwissenschaftler
 Paul Marschner (Fußballspieler) (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Ralf Marschner (* vor 1990), deutscher Unternehmer und ehemaliger V-Mann des BfV
 Rosemarie Marschner (* 1944), österreichische Journalistin und Autorin
 Werner Marschner (1919–2009), deutscher Radsporttrainer
 Wilhelm Marschner (1926–2008), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Marschner (1926–2020), deutscher Violinist und Komponist